Estadio puede referirse a:

 Estadio, infraestructura deportiva que sirve para albergar juegos, conciertos u otros eventos.
 Estadio, unidad de longitud usada antiguamente por los griegos y romanos, basada en la dimensión del recinto destinado a las carreras y a la lucha.
 Estadio, en geometría, una figura geométrica compuesta por un rectángulo y dos semicírculos añadidos.

Estadio, en medicina, cada uno de los tres periodos que se observan en cada acceso de fiebre intermitente.

 Estadio, carrera de los juegos deportivos de la Antigüedad.
 Estadio, en biología, cada una de las etapas del desarrollo de los insectos y otros artrópodos.

Publicaciones 
 Estadio, revista deportiva de Chile.
 Revista Estadio, revista deportiva de Ecuador.

Estaciones de transporte público 
 Estación de Estadio (Cercanías Cádiz)
 Estación Estadio (Metro de Medellín)
 Estación Estadio (MIO), de Cali